Osoby o tym nazwisku:
 Christian Haist – niemiecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa, zbrodniarz nazistowski
 zbrodniarz nazistowski – kanadyjska lekkoatletka